Onoclea puede referirse a:

 Onoclea, género de helechos con un único representante, que también recibe este nombre. 
 Onoclea, nombre común de la planta Anchusa azurea.